ЗЗД е абревиатура, която може да се отнася за:

 Закон за задълженията и договорите
 Закон за защита на държавата